Аттестат зрелости:

 Аттестат зрелости.
 Аттестат — документ об образовании.
 Аттестат зрелости — пьеса Лии Гераскиной.
 Аттестат зрелости — художественный фильм 1954 года режиссёра Татьяны Лукашевич по одноимённой пьесе Лии Гераскиной.
 Аттестат зрелости — немецкий телевизионный фильм 1977 года из криминального телесериала «Место преступления» () режиссёра Вольфганга Петерсена.